Een verkeersweg:
 N330 (België)
 N330 (Frankrijk)
 N330a (Frankrijk)
 N330 (Nederland), zie Provinciale weg 330
 N-330 (Spanje)
 N330 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing